Грачёв, Дмитрий:
 Грачёв, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — актёр, режиссёр.
 Грачёв, Дмитрий Евгеньевич (род. 1981) — режиссёр, продюсер, телеведущий.
 Грачёв, Дмитрий Николаевич (род. 1983) — российский футболист.
 Грачёв, Дмитрий Олегович (род. 1983) — украинский лучник.